Tucson steht für:

 Tucson, Stadt im US-Bundesstaat Arizona
 (2224) Tucson, ein nach der Stadt benannter Asteroid
 Hyundai Tucson, PKW-Modell
 USS Tucson, Schiffsname der US Navy

Siehe auch:
 Attentat von Tucson